Зелёно-левая коалиция () — альянс левых (социалистических), зелёных и прогрессивных политических сил в Хорватии. Иногда называется также по имени своей недавно основанной составляющей — Мы можем! – Политическая платформа (Možemo! — politička platforma). В настоящее время, помимо «Мы можем!», в коалицию входят «Новые левые» (Nova ljevica, NL), «Устойчивое развитие Хорватии» (Održivi razvoj Hrvatske, ORaH), «Рабочий фронт» (Radnička fronta, RF), а также ряд местных инициатив, например «За город» (Za grad, ZG — аббревиатура Загреба) и «Загреб НАШ!» (Zagreb je NAŠ!). На своих первых парламентских выборах 2020 года коалиция стала пятой по величине силой в хорватском Саборе.

История

Основание 
Коалиция была сформирована в 2017 году для местных выборов в Загребе под названием Левый блок (Lijevi blok), завоевав 4 из 51 места в местном собрании (городской скупщине) Загреба, равномерно распределённые среди тогдашних её составляющих. Она представила себя в качестве наиболее громкой оппозиции мэру Милану Бандичу и его коалиции с правыми политическими субъектами.

Предыстория партий-участниц 

Старейшей из нынешних участниц коалиции является экологическая партия «Устойчивое развитие Хорватии», созданная в конце 2013 года бывшей главой министерства охраны окружающей среды и природы от социал-демократов Мирелой Холи, к которой затем присоединились двое депутатов от левопопулистской силы Хорватские лейбористы — Партия труда. В 2014 году ORaH удалось провести в Европарламент одного своего представителя.

Рабочий фронт — наиболее радикальная антикапиталистическая составляющая коалиции — был образован в мае 2014 году по инициативе профсоюзных активистов, рабочих, безработных и студентов. Черпая вдохновение в быстром подъёме ряда левых сил и политиков в мире (СИРИЗА, Подемос, Берни Сандерс, Джереми Корбин), она выступила с программой «Демократический социализм для XXI века». На президентских выборах 2019—2020 годов кандидат партии — профессор Катерина Пеович — набрала 1,12 % голосов и заняла 8 место.

В декабре 2016 года группой левых и социал-демократических интеллектуалов и активистов была создана третья общенациональная партия коалиции — «Новые левые».

Перед выборами в Европарламент 2019 года группа из 26 деятелей левого толка (в основном из экосоциалистической партии «Загреб НАШ!») инициировали создание широкой и прогрессивной платформы «Мы можем», чтобы включить членов и избирателей, согласных с идеями по всему спектру левых ценностей, включая радикальную левую политику, демократический социализм и зелёную политику. Основными ценностями были провозглашены общее децентрализованное развитие и экономика, социальное и гендерное равенство, стремление к энергетической и продовольственной независимости, уменьшение экологического следа, улучшение образования и науки, поддержка инноваций и независимые средства массовой информации. Предложенные платформой модели развития преследовали цель сокращения нестабильных форм занятости, развития экономической демократии, укрепления профсоюзов и защиты трудовых прав.

Сотрудничество на общенациональном уровне 

8 сентября 2018 года «Рабочий фронт», «Новые левые», ORaH и Социалистическая рабочая партия Хорватии подписали Шибеникскую декларацию сотрудничества, сосредоточенную на критике современной капиталистической системы. На выборах в Европейский парламента 2019 года и национальных парламентских выборах июля 2020 года члены политического альянса продолжают сотрудничать. К первым из них «Мы можем!» заявили о требовании «Зелёного нового курса», продвигаемого Движением за демократию в Европе 2025 (DiEM25), в свою очередь получив поддержку от основателя DiEM25 Яниса Варуфакиса, бывшего министра финансов Греции. Однако расчеты коалиции партий «Мы можем!», «Новые левые» и ORaH взять место в Европарламенте не оправдались — коалиция получила только 1,79 % от общего числа голосов.

К парламентским выборам 2020 года название сменили на «Зелено-левую коалицию». Несмотря на ограниченность во времени и скромные финансовые ресурсы (исключительно из небольших частных пожертвований) коалиции, она смогла развернуть сеть волонтёров и интенсивную агитацию, и её рейтинги в крупных городах стремительно возросли на фоне стагнации двух ведущих партий.

В июне 2020 года независимый депутат Боян Главашевич присоединился к «Мы можем!» и избирательному списку коалиции. Фронтмен популярной панк-рок-группы Hladno Pivo Миле Кекин и его супруга Ивана (клинический психолог) также присоединились к партийному списку как социалисты, обеспокоенные отсутствием социальной ориентации в официальной левоцентристской партии СДП. Театральный режиссёр Марио Ковач возглавил избирательный список для диаспоры. Участие коалиции в выборах также поддержали ряд общественных деятелей, в том числе музыканты Дамир Урбан, Лиляна Николовская, Давор Толя и Зеле Липовача, журналисты Ведрана Рудан, Томислав Якич и Виктор Иванчич, мультимедийный художник Славен Толь, а также боснийский художник-концептуалист и левый активист Дамир Никшич.

Видеообращения солидарности с коалицией также заявил ряд международных знаменитостей, в том числе актриса и активистка Джейн Фонда; интернациональную поддержку коалиции обеспечили две общеевропейские партии — Партия европейских левых (и её фракция Европарламента GUE / NGL) и Европейская партия зелёных, — а также «Демократические социалисты Америки» и ряд идеологически близких политических организаций из соседних стран, таких как «Левые» из Словении, «Объединённые реформистские действия» из Черногории, Социал-демократический союз из Сербии.

Коалиция заняла пятое место на выборах и стала одним из крупнейших сюрпризов, набрав 116 480 голосов (7,12 % от общего числа голосов); в Загребе она вышла на третье место с 21 % голосов. Результаты выборов означают для Зелёно-левой коалиции 7 депутатских мандатов в 151-местном парламенте Хорватии. Коалиция была очень близка к тому, чтобы завоевать 8-е место в Далмации благодаря отличному результату в городе Дубровник с 9 % голосов. Успех на выборах политическая сила отметила в Музее современного искусства .

Состав

Электоральные результаты

Парламент Хорватии

Городская скупщина Загреба

Европейский парламент

Президент Хорватии

Примечания 

Политические партии, основанные в 2017 году
Политические партии Хорватии
Социалистические партии
Зелёные политические партии
Коалиции партий